

Христоріздвяна церква — Грахово, Удмуртія
 Христоріздвяна церква — Мещеряково, Удмуртія

Див. також 

 Церква Різдва Христового